Cavaliere Onore al Merito della Repubblica Italiana dall'8 maggio 2002 su iniziativa del presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

Biografia 
Nasce a Castelpoggio, frazione montana del Comune di Carrara, giovanissimo si trasferisce a Roma. Laureato in Lettere all'Università di Roma.

Pucciarelli durante la sua carriera di giornalista è stato insignito per alcune inchieste e reportage
del Premio Speciale Bancarella 1985 e dal Presidente della Repubblica Azeglio Ciampi.

Giornalista, regista, tra le sue opere, in maggioranza dedicate alla forze armate italiane, spiccano quelle riguardanti l'Arma dei Carabinieri. Ha collaborato con grandi testate giornalistiche nazionali ed internazionali come "Time-Life", la BBC di Londra, La Repubblica, la rivista "Il Carabiniere". Due Presidenti della Repubblica hanno firmato le prefazioni dei suoi libri, Sandro Pertini e Carlo Azeglio Ciampi rispettivamente per i libri; "Massa-Carrara, Provincia di marmo, di verde e di mare" e "Il Quirinale e le forze armate"
.

Nelle vesti di regista e autore ha girato molti servizi con la televisione di Stato riguardanti Carrara e provincia tra cui i documentari trasmessi da Linea verde; "Castagne vecchio amore" nel 1982 e "Nel grembo verde delle Apuane" nel 1983. Negli anni '70 è stato regista e conduttore del programma televisivo a quattro puntate "Il linguaggio fotografico" trasmesso in anni differenti sulle tre reti RAI. Nel 1983 tale programma è stato pubblicato su VHS dal Dipartimento Scuola Educazione della stessa emittente e distribuito dalla Garzanti.

Onorificenze

Premi e riconoscimenti 

 Premio Speciale Bancarella 1985 per la Monografia Massa-Carrara, Provincia di marmo, di verde e di mare
 Come riconoscimento alle sue opere sulla Benemerita è stato nominato "Carabiniere ad honorem".

Opere 
 Massa-Carrara, Provincia di marmo, di verde e di mare, Cassa di risparmio di Carrara, 1984
 Il golfo dei poeti, 1986
 Memorie del Mare ISBN 88-7769-016-X (dedicato ai Musei Navali della Marina Italiana di Venezia e della Spezia), Acanthus 1987
 Esercito e Tradizioni (dedicato ai Musei Storici delle Forze Armate di Roma, Torino e Pinerolo), Motta Editrice 1990
 Nei Secoli Fedele (un viaggio attraverso il Museo Storico dell'Arma dei Carabinieri di Roma), Ente Editoriale per l'Arma dei Carabinieri 1991
 Colombo (Un Viaggio Nel Cinquantenario) (1492-1992), Nicol 1992
 Sul mare e dal mare (testimonianze delle Missioni Multinazionali di Pace della nostra Marina) 1993
 Carabinieri oggi (l'Arma nel suo fermento innovativo nella tradizione, in Italia e all'estero), 1995
 Nuovo Esercito: i protagonisti. Un viaggio tra i volontari della Brigata Bersaglieri "Garibaldi", Albagraf Editrice, 1996
 Roma e le tradizioni militari, Albagraf Editrice, 1997
 Oceani Lontani 1997
 Sbarco nel duemila (speciale per lo Stato Maggiore della Marina) Albagraf Editrice, 1999
 San Marco la forza da sbarco, Albagraf Editrice, 2000
 Il Quirinale e le forze armate, Albagraf Editrice, 2001
 L'Accademia Navale di Livorno, La Scuola del Mare, Albagraf Editrice, 2005
 2 giugno la repubblica e le sue forze armate, Albagraf editrice, 2006

Note

Voci correlate 
 Castelpoggio
 Salvo D'Acquisto

Collegamenti esterni 

 
 
 
 

Carabinieri
Nati a Carrara